Tlanepantla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Isabel Tlanepantla, ort, Puebla, 
 Tlalnepantla (kommunhuvudort), Morelos, 
 Tlanepantla (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar